Lycoteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Lycoteuthis ingår i familjen Lycoteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Lycoteuthis